Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Малого Льва, звёзды отсортированы по видимой звездной величине. Малый Лев — тусклое созвездие Северного полушария, из "новых" созвездий.

Ссылки 
 
 
 
 

Малый Лев (созвездие)
Малый Лев